Lier  – città belga della provincia di Anversa.
 Lier  – città norvegese.